Арийские языки (заимств. из , происх. от  — «знатные», «выдающиеся») — термин
 использовавшийся лингвистами XIX — первой половине XX веков.
 применительно к индоевропейским языкам вообще (см. «арийцы»; после введения в научный оборот понятия «индоевропейские языки», термин «арийские языки» употреблялся как синоним последних).
 применительно к языкам и диалектам древних ариев.
 употребляющийся современными лингвистами применительно к индоиранским языкам.

Примечания